Turtle Islands (englisch „Schildkröteninseln“), selten auch Turtle-Inseln, ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Turtle Islands (Sierra Leone), Inselgruppe in Sierra Leone
 Turtle Islands (Föderierte Staaten von Mikronesien), Inselgruppe beim Ulithi-Atoll in den Karolinen
 Turtle Group of Islands, Koralleninseln im Turtle-Group-Nationalpark, Australien
 Turtle Islands (Sulusee), Inselgruppe, teils zu den Philippinen und teils zu Malaysia gehörig
 Turtle Islands National Park, ein Nationalpark in Malaysia
 Turtle Islands (Tawi-Tawi), Stadtgemeinde in der Provinz Tawi-Tawi, Philippinen
 Turtle Islands Wildlife Sanctuary, ein Naturschutzgebiet, das die Turtle Islands (Tawi-Tawi) umfasst

Siehe auch:
 Turtle Island